Ко́зарево — деревня в составе Вындиноостровского сельского поселения Волховского района Ленинградской области.

История 
На карте Санкт-Петербургской губернии Ф. Ф. Шуберта 1834 года обозначена деревня Казарево, состоящая из 21 крестьянского двора.

КОЗАРЕВО — деревня принадлежит Казённому ведомству, число жителей по ревизии: 52 м. п., 50 ж. п. (1838 год)

На карте профессора С. С. Куторги 1852 года отмечена деревня Казарево из 21 двора.

КОЗАРЕВО — деревня Ведомства государственного имущества, по просёлочной дороге, число дворов — 14, число душ — 63 м. п. (1856 год)

КОЗАРЕВО — деревня казённая при колодцах, число дворов — 17, число жителей: 70 м. п., 71 ж. п. (1862 год)

Деревня Козарево сначала принадлежала приходу церкви Святого Архангела Михаила, а в дальнейшем Покровской церкви в селе Вольково. По данным на 1885 год:«Деревня Козарево населена беспоповцами, питающими к православным чувство ненависти. Здесь, впрочем, живут несколько православных. Всех жителей 23 двора 58 душ мужского пола и 69 женского».

В XIX веке деревня административно относилась к Михайловской волости 1-го стана Новоладожского уезда Санкт-Петербургской губернии, в начале XX века — 2-го стана.

По данным «Памятной книжки Санкт-Петербургской губернии» за 1905 год деревня называлась Казарево и являлась единственным населённым пунктом Казаревского сельского общества.

Согласно военно-топографической карте Петроградской и Новгородской губерний издания 1915 года в деревне Козарево находились три ветряные мельницы и казармы железнодорожных рабочих.

С 1917 по 1919 год деревня Козарово входила в состав Козаревского сельсовета Михайловской волости Новоладожского уезда.

С 1919 года, в составе Пролетарской волости.

С 1923 года, в составе Морозовского сельсовета Волховского уезда.

С 1924 года, в составе Вольковского сельсовета.

С 1927 года, в составе Волховского района.

В 1929 году население деревни Козарово составляло 191 человек.

По данным 1933 года деревня Козарево входила в состав Вольковского сельсовета.

В 1938 году население деревни Козарово составляло 140 человек.

С 1960 года, в составе Волховского сельсовета.

По данным 1966 и 1973 годов деревня называлась Казарево и входила в состав Плехановского сельсовета. Железнодорожная платформа расположенная в деревне, также называлась Казарево.

По данным 1990 года деревня Козарево входила в состав Староладожского сельсовета.

23 февраля 1995 года деревня была передана из Староладожской в состав Вындиноостровской волости.

В 1997 году в деревне Козарево Вындиноостровской волости проживали 55 человек, в 2002 году — 42 человека (все русские).

В 2007 году в деревне Козарево Вындиноостровского СП — 54.

География 
Деревня находится в западной части района на автодороге  (Заднево — Хотово).

Расстояние до административного центра поселения — 24 км.

Автомобильная дорога до деревни отсутствует.

В деревне находится остановочный пункт 115 км на ж/д линии Волховстрой I — Мга.

Демография

Улицы 
Новостроев, Полевая, Центральная.

Примечания 

Населённые пункты Волховского района